Zschocher ist der Name zweier Leipziger Stadtteile, siehe:
 Großzschocher
 Kleinzschocher